Ангеловский:

 Ангеловский, Бранислав (род. 1977) — македонский гандболист.
 Ангеловский, Игор (род. 1976) — македонский футболист и тренер.